T4:
 T4 — Плезиохронная цифровая иерархия
 T4 — бронеавтомобиль США 30-х годов
 T4 — автомобиль компании Volkswagen
 Т4 — трамвай фирмы Tatra
 T4 — трамвай фирмы MAN
 T4 — бактериофаг T4
 T4 — гексоген
 T4 — гормон щитовидной железы тироксин

См. также 
 T-4